Словацкие воздушные силы () — название ВВС Первой Словацкой республики. Возникли после раздела Чехословакии, прекратили существование после начала Словацкого национального восстания, когда вооружённые силы Словакии были разоружены немцами.

История 
В результате немецкой оккупации и расчленения Чехословакии, 14 марта 1939 года было создано марионеточное «государство Словакия» (Slovenský štát). Находившиеся в регионе подразделения восточной армии Чехословакии с 14 марта 1939 года перешли в подчинение правительству Й. Тисо.

В Братиславе была открыта немецкая авиационная миссия, военнослужащие «люфтваффе» занимались обучением и военной подготовкой пилотов, военнослужащих и технического персонала словацких военно-воздушных сил.

23-31 марта 1939 года словацкие военно-воздушные силы участвовали в оборонительных боях против войск Венгрии, которые захватили часть территории в восточной части Словакии. В ходе боевых действий, ВВС Словакии потеряли 10 самолётов. Первым сбитым самолётом был венгерский Fiat CR.32, который сбил 24 марта 1939 года Франтишек Гановец.

В дальнейшем, после начала немецкого вторжения в Польшу в сентябре 1939 года войска Словакии при поддержке ВВС совершили вторжение на территорию Польши и принимали участие в боях с подразделениями польской армии.
 в боевых действиях против Польши в сентябре 1939 года участвовала одна эскадрилья истребителей Avia B.534.

После нападения Германии на СССР, 23 июня 1941 года правительство Й. Тисо объявило войну СССР и отправило на восточный фронт подвижную группу «Калинчак» и «Словацкий экспедиционный корпус», которые участвовали в боевых действиях против советских войск. Кроме того, словацкие части несли охранную службу и участвовали в борьбе с советскими партизанами на оккупированной территории СССР.
 в конце июля 1941 года на Восточный фронт были отправлены шесть авиаэскадрилий военно-воздушных сил Словакии (в том числе, три эскадрильи истребителей Avia B.534).

29 июля 1941 года словацкий истребитель Avia B-534 сбил первый советский самолёт — И-16 в районе Киева. Последний сбитый самолёт Ла-5 сбил 27 октября 1943 года Франтишек Гановец в районе Керчи. После этого словацкие эскадрильи были возвращены в Словакию где обороняли территорию от налётов американских и английских бомбардировщиков.

В дальнейшем, немецкими инструкторами была подготовлена 13-я истребительная авиаэскадрилья 13. (Slowakei) Staffel, которая получила немецкие истребители Messerschmitt Bf.109E3, была включена в состав немецкой Jagdgeschwader 52 и принимала участие в боевых действиях против СССР под наименованием 13.(Slow.)/JG52.

В целом, в войне против СССР непосредственно участвовал один авиаполк ВВС Словакии: 160 самолётов (в том числе, 16 истребителей Messerschmitt Bf.109E3, 25 истребителей Avia B.534, 30 лёгких бомбардировщиков Letov Š-328 и др.).

18 апреля 1943 года один бомбардировщик Avia B.71 словацких военно-воздушных сил совершил перелёт в Турцию

После начала Словацкого национального восстания, в ходе которого на сторону восставших переходили военнослужащие и подразделения словацкой армии, 29 августа 1944 года немецкое командование начало разоружение словацкой армии, военнослужащие которой не оказывали сопротивления немецким войскам. В дальнейшем, некоторые офицеры и солдаты словацкой армии продолжили военную службу на стороне гитлеровской Германии, часть солдат была демобилизована, однако значительная часть военнослужащих (оказавших поддержку восставшим) была отправлена в концентрационные лагеря.

Таким образом, военно-воздушные силы Словакии прекратили своё существование, однако часть личного состава и авиатехники оказались в распоряжении повстанцев.

 В распоряжении повстанцев оказались три истребителя Avia B.534, предпринявшие попытку взлететь с аэродрома «Три дуба» (два из них были сожжены немцами на взлёте, третий — сожжён экипажем, чтобы не допустить захвата самолёта противником). Некоторые лётчики участвовали в боях с немецкой авиацией (до 18 октября 1944 года, когда Франтишек Гановец сбил немецкий Ju-88).
 Некоторые лётчики перелетели в расположение советских войск: так, 30 августа 1944 года на сторону советских войск совершили перелёт — заместитель командующего Восточно-словацкой армии, полковник Генерального штаба Словакии Вильям Тальский и майор военно-воздушных сил Словакии Тринка с группой офицеров и военнослужащих словацкой армии. Вместе с ними в расположении советских войск приземлилась авиагруппа из 27 самолётов военно-воздушных сил Словакии (6 «Фокке-вульф-189», 3 «Мессершмитт-109» и 18 транспортных самолётов).

Список асов Словацких воздушных сил

Самолеты Словацких воздушных сил 

 Aero A.100
 Aero Ab-101
 Aero A.300
 Aero A.304
 Aero AP-32
 Arado Ar 96B-5: 1 Ar.96a и 3 Ar.96b;
 Avia B.122
 Avia BH-33E
 Avia B-71 (на единственном самолёте этого типа 18 апреля 1943 года чатник Антон Ванко и 4 других члена экипажа бежали в Турцию)
 Avia B.534
 Avro 626
 Beneš-Mráz Be-50 Beta-Minor
 Bücker Bü 131B Jungmann
 Bücker Bü 133 Jungmeister
 Bücker Bü 181D Bestmann
 Caudron C.445 Goeland: 12 самолётов;
 Fieseler Fi 156 Storch
 Focke-Wulf Fw 44C Stieglitz
 Focke-Wulf Fw 58C Weihe
 Focke-Wulf Fw 189 Uhu
 Gotha Go 145C
 Heinkel He 72B-1 Kadett
 Heinkel He 111
 Junkers W 34h
 Junkers Ju 52/3m g7e
 Junkers Ju 87D-3
 Klemm Kl 35D
 Letov Š-231
 Letov Š-328
 Messerschmitt Bf 109E-7
 Messerschmitt Bf 109G-6
 Praga E-39: 10 самолётов;
 Praga A/B-32 Pardubitz
 Praga E-51
 Praga E-210
 Praga E-240
 Savoia-Marchetti SM.84 — в 1942-43 гг. 10 самолётов SM.84bis были переданы Италией Словацким воздушным силам.
 Siebel Fh 104 Hallore
 Siebel Si 204A
 Zlín Z-XV
 Zlín Z-XII

Первоначальный состав на 14 марта 1939 года 
 Aero A.11 (5)
 Aero A.25 (1)
 Aero A.32 (5)
 Aero Apb.32 (1) 
 Aero A.35 (1) 
 Aero A.100 (16)
 Aero Ab.101 (2) 
 Aero A.134 (1)
 Aero A.211 (3)
 Aero A.230 (3)
 Aero A.330 (4)
 Aero MB.200 (1)
 Avia Bš.21 (1)
 Avia Ba.33 (4)
 Avia B.34 (3)
 Avia B.122 (2)
 Avia Ba.122 (4)
 Avia Bš.122 (9)
 Avia B.534 (66)
 Avia Bk.534 (15)
 Avia F.VIIb (1)
 Avia B.71 (1)
 Beneš-Mráz Be.50 (2)
 Beneš-Mráz Be.60 (3)
 Beneš-Mráz Be.150 (2)
 Beneš-Mráz Be.555 (1)
 Dewoitine D.1 (4)
 Letov Š.16 (10)
 Letov Š.128 (5)
 Letov Š.218 (10)
 Letov Š.239 (5)
 Letov Š.328 (101)
 Letov Š.616 (6)
 Praga E.39 (34)
 Praga E.41 (3)
 Praga E.114 (5)
 Praga E.241 (14)
 Tatra T.131 (1)
 Zlín Z.XII (3)

См. также 
 ВВС Чехословакии
 Партизанские военно-воздушные силы Словакии

Примечания

Литература и источники 
 А. В. Котлобовский. ВВС Словакии на Восточном фронте в 1941 году // «Авиация и время», № 2, 1999
 
Вооружённые силы Словацкой республики (1939—1945)
Военно-воздушные силы по странам